Чкалове́ — село в Україні, у Кобеляцькій міській громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 190 осіб.

Географія 
Село Чкалове знаходиться за 3 км від міста Кобеляки та за 1,5 км від села Підгора.

Економіка 
 Молочно-товарна ферма.

Посилання 
 Погода в селі Чкалове

Села Полтавської області
Населені пункти Полтавського району
Населені пункти Поворскля
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню